Henry Belasyse ( Fauconberg ; 1742-1802), homme politique britannique.
 John Belasyse ( Belasyse ; 1614-1689), noble, soldat et membre du Parlement anglais.
 Thomas Belasyse ( Fauconberg, 1627-1700), pair anglais.
 Thomas Belasyse ( Fauconberg ; 1699–1774), pair britannique.